Earl Joseph Roche (né le  à Prescott au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier gauche.

Biographie
Earl Roche commence sa carrière professionnelle avec son frère Desse en 1930 avec les Maroons de Montréal puis avec les Bulldogs de Windsor dans la Ligue internationale de hockey la saison suivante. Ils reviennent jouer avec les Maroons en 1932 puis retrouvent ensemble les Bulldogs. Le , il est séparé de son frère lorsqu'il signe avec les Bruins de Boston mais il le retrouve à peine un mois plus tard lorsqu'il est échangé contre Alex Smith alors que son frère est échangé par les Maroons aux Sénateurs d'Ottawa contre Wally Kilrea. Au cours de la saison 1934-1935, il joue pour trois franchises différentes de la LNH et deux de la LIH toujours en grande partie avec son frère. Après une dernière saison ensemble, leurs chemins diffèrent et alors que Desse termine sa carrière professionnelle en 1939, Earl poursuit la sienne dans l'International-American Hockey League au sein de quatre franchises différentes et prend sa retraite professionnelle en 1942.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1925-1926|| Victorias de Montréal|| MCJHL|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 1926-1927|| Bell Telephone de Montréal|| MRTHL|| || || || || || || || || || 
|- 
| 1927-1928|| Bell Telephone de Montréal|| MRTHL|| || || || || || || || || || 
|-
| 1927-1928|| St. Anthony's de Montréal|| MMRHL|| || || || || || || || || || 
|- 
| 1928-1929|| Victorias de Montréal|| MCJHL|| || || || || || || || || || 
|-
| 1928-1929|| Bell Telephone de Montréal|| MRTHL|| 15|| 10|| 4|| 14|| 24|| || || || || 
|- 
| 1928-1929|| Martins de Montréal|| MMRHL|| || 2|| 0|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 1929-1930|| Bell Telephone de Montréal|| MRTHL|| 10|| 6|| 0|| 6|| 18|| 2|| 1|| 1|| 2|| 6
|- 
| 1930-1931|| Maroons de Montréal|| LNH|| 42|| 2|| 0|| 2|| 18|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1931-1932||Bulldogs de Windsor|| LIH|| 48|| 22|| 18|| 40|| 51|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|- 
| 1932-1933|| Maroons de Montréal|| LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1932-1933 || Bruins de Boston|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|- 
| 1932-1933 || Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 20|| 4|| 5|| 9|| 6|| || || || || 
|-
| 1932-1933|| Bulldogs de Windsor || LIH|| 17|| 6|| 8|| 14|| 23|| || || || || 
|- 
| 1933-1934|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 45|| 13|| 16|| 29|| 22|| || || || || 
|-
| 1933-1934|| Olympics de Détroit|| LIH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|- 
| 1934-1935|| Eagles de Saint-Louis|| LNH|| 19|| 3|| 3|| 6|| 2|| || || || || 
|-
| 1934-1935 || Red Wings de Détroit|| LNH|| 13|| 3|| 3|| 6|| 0|| || || || || 
|- 
| 1934-1935|| Bisons de Buffalo|| LIH|| 1|| 1|| 1|| 2|| 0|| || || || || 
|-
| 1934-1935|| Olympics de Détroit || LIH|| 7|| 2|| 1|| 3|| 12|| 5|| 1|| 4|| 5|| 0
|- 
| 1935-1936|| Shamrocks de Pittsburgh || LIH|| 28|| 12|| 11|| 23|| 30|| || || || || 
|-
| 1935-1936 || Falcons de Cleveland|| LIH|| 19|| 9|| 8|| 17|| 26|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 1936-1937|| Barons de Cleveland|| IAHL|| 39|| 11|| 17|| 28|| 49|| || || || || 
|- 
| 1937-1938|| Barons de Cleveland|| IAHL|| 46|| 4|| 9|| 13|| 12|| 1|| 0|| 2|| 2|| 2
|- 
| 1938-1939|| Reds de Providence|| IAHL|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|- 
| 1938-1939 || Barons de Cleveland|| IAHL|| 9|| 0|| 4|| 4|| 0|| || || || || 
|- 
| 1938-1939 || Bears de Hershey|| IAHL|| 42|| 4|| 9|| 13|| 14|| 5|| 0|| 3|| 3|| 0
|- 
| 1939-1940|| Eagles de New Haven|| IAHL|| 54|| 13|| 28|| 41|| 14|| 3|| 0|| 3|| 3|| 0
|- 
| 1940-1941|| Eagles de New Haven|| LAH|| 51|| 18|| 17|| 35|| 22|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 1941-1942|| Eagles de New Haven|| LAH|| 56|| 9|| 20|| 29|| 19|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 1943-1944|| Montréal Noordyn|| MCHL || 10|| 5|| 5|| 10|| 6|| || || || || 

| 147|| 25|| 27|| 52|| 48|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0

Références 

Naissance en février 1910
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Maroons de Montréal
Joueur des Bulldogs de Windsor
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Sénateurs d'Ottawa (1893-1934)
Joueur des Olympics de Détroit
Joueur des Eagles de Saint-Louis
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Eagles de New Haven
Décès en août 1965
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 55 ans